Андре́й Са́харов: '''Сахаров, Андрей Дмитриевич''' (1921—1989) — советский физик, общественный деятель.
 Сахаров, Андрей Николаевич (1930—2019) — советский и российский историк, член-корреспондент РАН.